Les Faucons, film de István Gaál sorti en 1970 ;
 Les Faucons, web-série de Jean-Marc Morandini sortie en 2016.